XCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chatham-Kent (OT) (Canada)